

Patronyme 

  ;
 Georges Calmettes (1942-2010), footballeur français ;
 Gérard Calmettes, écrivain, prix Bourgogne pour Verger Sauvage ;
 Joël Calmettes (1960-), producteur et réalisateur de films télévisuels ;
 Jean-Marie Calmettes (1918-2007), peintre et sculpteur français.

Autres 
 Institut Paoli-Calmettes, un des dix-huit centres régionaux de lutte contre le cancer de France, situé à Marseille